Zappn ist ein deutschsprachiger Streaming-Dienst, der Video-on-Demand und Live-TV über die gleichnamige Applikation anbietet. Dieser ist seit August 2017 in Österreich sowie seit September 2021 in der Schweiz verfügbar.

Angebotene Dienste

Video-on-Demand 
Zappn bietet diverse Mediatheken einzelner Fernsehsender an, die ausgewählte Videoinhalte (Fernsehserien und -sendungen) enthalten. Diese sind entweder zuvor im Fernsehen gesendet worden oder Vorab-Inhalte, bei denen eine Fernsehausstrahlung zeitnah (in der Regel 2 bis 7 Tage später) stattfinden soll. Bei den Sender-Mediatheken handelt es sich ausschließlich um TV-Sender der ProSiebenSat.1 Media-Gruppe.

Seit Januar 2022 werden in der Schweizer Version Video-Nachrichten unter dem Namen 20 Minuten NOW! durch die Schweizer Nachrichtenwebsite 20min.ch zur Verfügung gestellt.

Live-TV 
Neben den Video-on-Demand-Angebot bietet Zappn Internetfernsehen an. Nationale Fernsehsender der ProSiebenSat.1 Media-Gruppe, des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sowie weitere Fernsehsender werden als durchgehender Live-Stream zur Verfügung gestellt. Je nach Wohnort des Nutzers sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt eine unterschiedliche Anzahl von TV-Sendern verfügbar. Der Live-TV-Dienst besitzt eine Now-Next-Programmvorschau-Funktion, in der die Nutzer ein Überblick aller, aktuell gesendeten sowie anschließend sendende Programme der Fernsehsender erhalten.

Interaktive Feature 
Im Sommer 2021 wurde in der österreichischen Version ein interaktiver Bereich gelauncht. In der sind exklusive Bonusmaterialien und Clips sowie auch interaktive Elemente wie Votings, Umfragen und Games zu ausgewählten Fernsehsendungen vorhanden.

Eigentümer 
Inhaber des Streamingdienstes sowie Herausgeber der App sind die ProSiebenSat.1 PULS 4 GmbH in Österreich sowie die Seven.One Entertainment Group Schweiz AG in der Schweiz. Beide sind direkte Tochterunternehmen des deutschen Medienunternehmens Seven.One Entertainment Group, das wiederum zur ProSiebenSat.1 Media SE gehört.

Geräteverfügbarkeit 
Zappn ist hauptsächlich als Applikation über mobile Endgeräte wie Smartphones oder Tablets mit den Betriebssystemen Android oder iOS verfügbar. Darüber hinaus ist sie über Smart-TV mit den Set-Top-Box-Anbietern bzw. Betriebssystemen Android TV, Apple TV oder Chromecast ebenfalls verfügbar.

Weblinks 
 Offizielle Webseite in Österreich
 Offizielle Webseite in der Schweiz

Einzelnachweise 

ProSiebenSat.1 Media
Video-on-Demand-Anbieter
Internetfernsehen
Medien (Wien)
Medien (Zürich)
Gegründet 2017